Група Ц на Европском првенству 2008 је трећа од четири групе на овом такмичењу. Четири репрезентације у три кола бориле су се од 9. јуна до 17. јуна. Сви шест мечева ове групе играли су се у Швајцарској. Тачно у Цириху и Берну. Групу чине финалисти Светског првенства у фудбалу 2006, Италија и Француска, затим Холандија и Румунија. Према Светском фудбалском рејтингу (ЕЛО) европских фудбалских репрезентација ове екипе се налазе на првом, другом, четвртом и осмом месту ранг листе. Због свега овог, група је у фудбалским круговима проглашена за најтежу и названа „група смрти”.

У прва два кола Холандија је обезбедила пролаз у четвртфинале победивши на Италијом са 3:0 и Француском са 4:1, док остале три репрезентације су се у последњем колу борили за друго место у групи. Победом у трећем колу у репризи финала са Светског првенства 2006. Италија је опет победила Француску и пласирала се у четвртфинале. Пласиране репрезентације из ове групе, значи Холандија и Италија за противнике у четвртфинале ће имати репрезентације Русије и Шпаније.

Прво коло

Румунија — Француска

Холандија — Италија

Друго коло

Италија — Румунија

Холандија — Француска

Треће коло

Холандија — Румунија

Француска — Италија 

Европско првенство у фудбалу 2008.